Rasmus Jensen henviser til flere personer, blandt andre:
 
 Rasmus Jensen (præst) (død 1620) - dansk præst
 Rasmus Jensen (arkitekt) (1863–1924) – dansk arkitekt og embedsmand
 Rasmus Jensen (håndboldspiller) (født 1989) – dansk håndboldspiller